Jordi Jané i Carbó (Sabadell, 1944), escriptor, traductor i professor universitari català
 Jordi Jané i Guasch (l'Arboç, 1963), advocat i polític català, exconseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya
 Jordi Jané i Romeu (Barcelona, 1947), escriptor, crític de circ, professor, actor, guionista i presentador de ràdio i televisió, comissari d'exposicions i traductor català